Santa Rita hace referencia a varios artículos:

Religión 
 Rita de Casia (1381-1457), o Rita Lotti, religiosa italiana;

Edificios religiosos 
 Iglesia de Santa Rita (desambiguación)
 Basílica de Santa Rita de Casia, templo católico en Cascia, Italia;

Botánica 
 Santa rita, nombre vulgar de la planta bougainvillea;

Deporte 
 Santa Rita (fútbol), institución deportiva de Santa Rita, Colombia;
 Club Deportivo y Social Santa Rita, club de fútbol de Ecuador;

Divisiones administrativas 
 Santa Rita, localidad del Vichada, Colombia;
 Santa Rita, población de Cuba;
 Santa Rita, municipio de Chalatenango, El Salvador;
 Santa Rita, Estados Unidos;
 Santa Rita, localidad en Guam;
 Santa Rita, población del Alto Paraná, Paraguay;
 Distrito de Santa Rita de Siguas, división administrativa de Arequipa, Perú;

Argentina
 Villa Santa Rita, barrio de la ciudad de Buenos Aires;
 Villa Santa Rita de Catuna, localidad de la provincia de La Rioja;
 Santa Rita, localidad de la Provincia de Misiones;
 Barrio Santa Rita, localidad de la provincia de Río Negro;

Brasil
 Santa Rita, municipio de Marañón;
 Santa Rita, municipio de Paraíba;
 Santa Rita, distrito de Ouro Preto;
 Santa Rita, barrio de Barra Mansa;
 Santa Rita do Araguaia, municipio de Goiás;
 Santa Rita de Caldas, municipio de Minas Gerais;
 Santa Rita de Cássia (Bahía), municipio de Bahía;
 Santa Rita de Ibitipoca, municipio de Minas Gerais;
 Santa Rita do Itueto, municipio de Minas Gerais;
 Santa Rita de Jacutinga, municipio de  Minas Gerais;
 Santa Rita de Minas, municipio de Minas Gerais;
 Santa Rita do Novo Destino, municipio de Goiás;
 Santa Rita d'Oeste, municipio de São Paulo;
 Santa Rita do Pardo, municipio de Mato Grosso do Sul;
 Santa Rita do Passa Quatro, municipio de São Paul;
 Santa Rita do Sapucaí,  municipio de Minas Gerais;
 Santa Rita do Tocantins, municipio de Tocantins;
 Nova Santa Rita, municipio de Río Grande del Sur;
 Nova Santa Rita (Piauí), municipio de Piauí;
 Vila Santa Rita, barrio de Belo Horizonte;

Filipinas
 Santa Rita de la Pampanga, localidad de la provincia de Pampanga;
 Santa Rita de Samar, localidad de la Provincia de Samar;

Honduras
 Santa Rita, población del departamento de Santa Bárbara;
 Santa Rita, población del departamento de Yoro;
 Santa Rita, municipio del departamento de Copán;

México
 Santa Rita la Frontera, en el estado de Chiapas;
 Santa Rita, en el estado de Nuevo León;
 Santa Rita, en el estado de Sonora;
 Santa Rita, en el estado de Zacatecas;
 Santa Rita, en el estado de Michoacán de Ocampo;
 Santa Rita Tlahuapan, en el estado de Puebla;
 Santa Rita, en el municipio de Ayotlán, Jalisco;

Panamá
 Santa Rita, en la provincia de Coclé;
 Santa Rita, en la provincia de Panamá Oeste;

Venezuela
 Santa Rita, ciudad del estado de Aragua;
 Santa Rita, municipio en el estado del Zulia;
 Santa Rita, localidad del municipio de Santa Rita, Zulia;
 Barrancas (Santa Rita), población del municipio de Santa Rita, Zulia;
 Tolosa (Santa Rita), población del municipio de Santa Rita, Zulia;

Empresas 
 Viña Santa Rita, empresa chilena dedicada a la producción de vino;

Geografía física 
 Montañas Santa Rita, en Arizona, Estados Unidos;

Historia 
 Sedición de Santa Rita (1877), hecho ocurrido Camagüey, Cuba;